Аюба Сулейман Диалло, также известный как Иов Бен Соломон (1701–1773) — выдающийся мусульманский принц фульбе из Западной Африки, который был похищен в Америку во время трансатлантической работорговли.

Биография 

Аюба Сулейман Диалло родился в 1701 году в Бонду. Члены его семьи были известными религиозными лидерами мусульманского народа фульбе — дед Диалло основал Бонду, а его отец, Сулейман Диалло, был религиозным и политическим деятелем. В детстве Диалло познакомился с Самбо, принцем Фута, и они вдвоем изучали Коран и арабский язык. К концу 1720-х годов Диалло дважды женился. В 1730 году он отправился на побережье, намереваясь купить товары, такие как бумага, и продать двух рабов, принадлежавших его отцу, фактору, работавшему на Королевскую африканскую компанию. Во время путешествия Диалло и Лумейн Ндиайе, его переводчик, были захвачены народом мандинго и проданы в рабство.

Захватчики побрили им головы, чтобы они выглядели как военные пленники и продали их факторам Королевской африканской компании. Впоследствии Аюба убедил капитана невольничьего судна, человека по имени Пайк, в своём высоком социальном статусе и в том, что они встречались ранее, когда Аюба сам продавал рабов и объяснил, что его отец способен заплатить выкуп. Пайк разрешил Аюбе найти кого-нибудь, чтобы послать весточку семье. Поскольку гонец не вернулся вовремя, по приказу капитана Генри Ханта, начальника Пайка, Аюба и Лумейн были отправлены через Атлантику в Аннаполис, штат Мэриленд, США, где он был доставлен другому фактору, Вачеллу Дентону.

Примечания 

Умершие в 1773 году
Родившиеся в 1701 году
Рабы США
Вольноотпущенники